Генри, Крис ():
  (1983—2009) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Цинциннати Бенгалс».
  (род. 1984) — ирландский регбист, победитель Чемпионата шести наций (2014).
  (род. 1985) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Теннесси Тайтенс».